Драва — слово, имеющее следующие значения:

 Драва — река в юго-восточной Европе.
 Драва — река в Польше.
 Драва — подводная лодка югославского производства.
 «Драва» — словенский футбольный клуб.
  — деревня в Польше.
 Драва — национальный парк на северо-западе Польши.
 Драва — польская система управления огнём.